program radiowy – audycja radiowa
 program radiowy – zestaw audycji radiowych nadawanych przez daną rozgłośnię na stałej częstotliwości; zobacz też: kanał radiowy, ramówka
 program radiowy – spis audycji radiowych nadawanych w danym dniu lub tygodniu

Zobacz też 
 program

Przypisy 

Terminologia radiowa